Niklas Roest (né le  à Oslo en Norvège) est un joueur professionnel de hockey sur glace norvégien. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Manglerud Star Ishockey, il débute en senior dans la 1. divisjon avec l'équipe réserve en 2004. Il découvre la GET ligaen la saison suivante. De 2006 à 2013, il porte les couleurs du Sparta Sarpsborg. Il signe ensuite au BIK Karlskoga dans l'Allsvenskan.

Carrière internationale 
Il représente la Norvège au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il dispute son premier championnat du monde senior en 2013.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2004-2005 || Manglerud Star Ishockey 2 || 1. divisjon || 31|| 9|| 10|| 19|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006|| Manglerud Star Ishockey || GET Ligaen || 41|| 4|| 12|| 16|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007|| Sparta Sarpsborg || GET Ligaen || 39|| 4|| 4|| 8|| 90|| 12|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
|2006-2007|| Sparta Sarpsborg 2 || 1. divisjon || 3|| 5|| 2|| 7|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Sparta Sarpsborg || GET Ligaen || 22|| 3|| 6|| 9|| 92|| 6|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
|2007-2008|| Sparta Sarpsborg 2 || 1. divisjon || 1|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009 || Sparta Sarpsborg || GET Ligaen || 42|| 8|| 7|| 15|| 94|| 15|| 1|| 3|| 4|| 24
|-
| 2009-2010 || Sparta Sarpsborg || GET Ligaen || 48|| 7|| 12|| 19|| 77|| 12|| 1|| 2|| 3|| 10
|-
| 2010-2011 || Sparta Sarpsborg || GET Ligaen || 45|| 3|| 12|| 15|| 59|| 14|| 4|| 5|| 9|| 55
|-
| 2011-2012 || Sparta Sarpsborg || GET Ligaen || 45|| 9|| 15|| 24|| 115|| 7|| 3|| 0|| 3|| 24
|-
| 2012-2013 || Sparta Sarpsborg || GET Ligaen || 45|| 15|| 23|| 38|| 88|| 11|| 5|| 7|| 12|| 14
|-
| 2013-2014 || BIK Karlskoga || Allsvenskan || 37 || 3 || 4 || 11 || 65 || 6 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2014-2015 || Sparta Sarpsborg || GET Ligaen || 41|| 17|| 23|| 40|| 80|| 11|| 3|| 4|| 7|| 16
|-
| 2015-2016 || Sparta Sarpsborg || GET Ligaen || 39|| 10|| 19|| 29|| 26|| 6|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
| 2016-2017 || Sparta Sarpsborg || GET Ligaen || 45|| 21|| 20|| 41|| 71|| 11|| 3|| 3|| 6|| 14
|-
| 2017-2018 || Sparta Sarpsborg || GET Ligaen || 43|| 15|| 37|| 52|| 59|| 9|| 3|| 7|| 10|| 8
|-
| 2018-2019 || Sparta Sarpsborg || GET Ligaen || 45|| 5|| 31|| 36|| 83|| 3|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2019-2020 || Sparta Sarpsborg || GET Ligaen ||31 ||11 ||16 ||27 ||76 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Sparta Sarpsborg || GET Ligaen ||19 ||2 ||8 ||10 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Sparta Sarpsborg || GET Ligaen  ||  ||

Internationales

Références

Naissance en août 1986
Naissance à Oslo
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du BIK Karlskoga
Joueur des Sparta Sarpsborg
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018